Geraci puede hacer referencia a:

 Geraci Siculo,  localidad italiana de la provincia de Palermo, región de Sicilia.

 Nenè Geraci (1917-2007), el histórico jefe de la mafia de Partinico, en la provincia de Palermo. 
 Nick Geraci, uno de los personajes principales de las novelas de Mark Winegardner El padrino: El regreso (2004) y El padrino: La venganza (2006).